Stazione di Sant'Eufemia di Brisighella
 Stazione di Sant'Eufemia Lamezia
 Stazione di Sant'Eufemia Marina-Gizzeria